Název Alsa může znamenat:

 řeka v Litvě:
 Alsa (Agluona) – řeka na severozápadě Litvy, pravý přítok řeky Agluona
 Alsa (Mituva) – řeka na západě Litvy, levý přítok řeky Mituva
 Alsa (Šešuvis) – řeka na západě Litvy, levý přítok řeky Šešuvis
 odrůda
 Alsa (odrůda ječmene) – odrůda ječmene
 Alsa (odrůda hrušek) – odrůda raně podzimních hrušek

Podobné názvy 
 ALSA